Maués, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas;
Maues (koning), een Indo-Scythische heerser over de Indusvlakte in de eerste eeuw v.Chr..